Buchsmühle heißen Wohnplätze:

 Buchsmühle, früherer Name von Waldfrieden (Angermünde), Wohnplatz im Stadtteil Gellmersdorf von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Buchsmühle (Hardthausen am Kocher), Wohnplatz im Gemeindeteil Gochsen von Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg